Bellingham peut désigner :

Patronyme
 John Bellingham (1769-1812), meurtrier britannique.
 Jude Bellingham (2003-), footballeur international anglais.
 Lynda Bellingham (1948-2014), actrice britannique.
 Phillip Bellingham (1991-), fondeur australien
 Sydney Robert Bellingham (1808-1900), homme d'affaires, avocat, journaliste et homme politique canadien d'origine irlandaise.

Toponyme

Bellingham, ville de Tasmanie.

Bellingham, quartier de Londres ;
Bellingham, village du Northumberland.

Bellingham, ville du Massachusetts ;
Bellingham, petite ville du Minnesota ;
Bellingham, ville de l'État de Washington.

Patronyme anglais
Homonymie de toponyme